Middeldorpf ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Theodor Middeldorpf (1824–1868), deutscher Mediziner und Chirurg
 Hinrich Middeldorpf (1788–1861), deutscher Theologe und Orientalist

Siehe auch:
 Middeldorf
 Middeldorp